In 1961 werd het 47ste Campeonato Cearense gespeeld voor clubs uit Braziliaanse staat Ceará. De competitie werd georganiseerd door de FCF en werd gespeeld van 2 april 1961 tot 14 januari 1962. Ceará werd kampioen.

Eerste toernooi

Play-off

Tweede toernooi

Derde toernooi

Play-off

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Cearense
Cear